Монтейру Лобату (), настоящее имя Жозе́ Бе́нту Монте́йру Лоба́ту (, имя при рождении Жозе́ Рена́ту () Монте́йру Лоба́ту; 18 апреля 1882, Таубате — 4 июля 1948) — один из крупнейших бразильских писателей, переводчик и художественный критик. Наиболее известен циклом произведений для детей под названием «Орден Жёлтого Дятла». Основатель одного из первых бразильских издательств Companhia Editora Nacional.

Биография 
Родился в Таубате, Сан-Паулу в семье Жозе Бенту Маркондеса Лобату и Олимпии Аугусты Монтейру Лобату. В семилетнем возрасте начал обучение в колледже и обратился с интересом к обширной библиотеке своего деда по материнской линии Жозе Франсиску Монтейру. В первые годы студенчества начал публиковать небольшие рассказы в газетах ,  и  под псевдонимом .

13 июня 1898 года отец Лобату умер от отёка лёгких. 22 июня 1899 года умерла и его мать, страдавшая депрессией.

В 1904 году получил степень бакалавра права и вернулся в Таубате, где познакомился со своей будущей женой Марией Пурезой да Нативидаде де Соуза и Кастру (Пурезиньей). Женился в 1908 году. В 1909 году родилась его старшая дочь Марта, в 1910 — сын Эдгар (умер в 1942 году), в 1912 — Гильерме (умер в 1939 году), а в 1916 — Рут.

Политически Лобату был сторонником государственной монополии на горнодобывающую и нефтяную промышленность. За свои либеральные взгляды он был арестован во время правления Жетулиу Варгаса в 1941 году. Монтейру Лобату умер в Сан-Паулу в 1948 году. Похоронен на кладбище Консоласан в Сан-Паулу.

Творчество 
 «Орден Жёлтого Дятла», описывающий приключения детей на бразильской ферме, соединяет элементы реальности и сказки. В нём участвуют дети, говорящие куклы, а также персонажи известных сказок. С целью облегчения задачи школьного образования Лобату ввёл в текст образовательные элементы: для понимания сказки требуется знать сюжеты других сказок, а также необходимы просто знания, например, из истории и мифологии, которые изучают в школе.

Книги Лобату были и остаются чрезвычайно популярными в Бразилии, по ним были поставлены телевизионные программы. «Орден Жёлтого Дятла» был экранизирован пять раз, в 1952, 1964, 1967, 1977 и 2001 годах.

Монтейру Лобату был также известным журналистом, регулярно пишущим в известные газеты и журналы. В частности, в 1922 году он резко критиковал прошедшую в Рио-де-Жанейро Неделю современного искусства (), ставшую ключевым событием для присоединения Бразилии к современным художественным течениям. В 1919 году он приобрёл Revista do Brasil, один из первых бразильских литературно-художественных журналов, а в 1920 году основал собственное издательство. В дальнейшем он участвовал в основании двух крупных бразильских издательств, Companhia Nacional и Editora Brasiliense.

Кроме того, Монтейру Лобату был переводчиком с английского языка. В частности, он перевёл на португальский сказки «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье».

Произведения Монтейру Лобату были переведены на испанский, итальянский, польский, эстонский, украинский, болгарский, латышский, китайский, тибетский и русский языки.

Переводы и пересказы 
 Монтейру Лобату, Сказки тётушки Настасии, перевод с португальского С. Гиланова и В. Низского, редакция и обработка И. Тыняновой. М.: Детгиз, 1958. (Переиздание 2006 года)
 Монтейру Лобату, Орден Жёлтого Дятла, пересказ с португальского И. Тыняновой. М.: Детская литература, 1961. (Переиздания 1967, 1987, 1992, 1993, 1996, 2012, 2013, 2016 годов)
Монтейру Лобату, Эмилия в Стране Грамматики, вольный перевод с португальского Е. Бережковой. М.: Октопус, 2021.
Монтейру Лобату, Арифметика Эмилии, перевод с португальского Е. Бережковой. М.: Октопус, 2022.

Детские книги 
 «Девочка со вздёрнутым носом» (1920)
 «Носишкины забавы» (1931)
 «Путешествие в небо» (1932)
 «Охотничьи подвиги Педриньо» (1933)
 «Всеобщая история для детей» (1933)
 «Автобиография Эмилии и Питера Пэна» (1936)
 «Эмилия в стране грамматики и её книга по математике» (1934)
 «География доны Бенты» (1935)
 «Беседа с доной Бентой и История изобретений» (1937)
 «Дон Кихот для детей» (1936)
 «Дворец виконта» (1937)
 «Сказки тетушки Настасии» (1937)
 «Желтый дятел и реформирование природы» (1939)
 «Минотавр» (1937)
 «Ключ к размеру» (1942)
 «Басни» (1942)
 «Двенадцать подвигов Геракла» (2 тт; 1944)

Экранизации 
 O Saci (фильм, 1951)
 Sítio do Picapau Amarelo (телесериал, 1952—1963)
 O Pica-pau Amarelo (фильм, 1973)
 Sítio do Picapau Amarelo (телесериал, 1977—1986)
 Sítio do Picapau Amarelo (мультсериал, 2012—2016)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Monteiro Lobato Projeto Memória

Писатели Бразилии
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели Бразилии
Детские писатели XX века
Переводчики по алфавиту
Переводчики прозы и драматургии на португальский язык
Переводчики с английского языка
Переводчики Бразилии
Фольклористы Бразилии
Журналисты по алфавиту
Журналисты XX века
Выпускники Университета Сан-Паулу
Похороненные на кладбище Консоласан